Андердог:

 Андердог () — предполагаемый .
  — шведский фильм 2015 года.
  — датский фильм 2015 года.
 «Андердог» — белорусский футбольный клуб из посёлка Чисть.
 Студия «Андердог» (Underdog Productionsen) — американская кино- и телепроизводственная компания.

См. также

Примечания